Miejscowości:
 Oran – drugie pod względem wielkości miasto w Algierii, ośrodek administracyjny wilajetu Oran, nad Zatoką Orańską (Morze Śródziemne)
 Oran – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Oran – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
Gminy:
 Oran (ang. Oran Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Oran (ang. Oran Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette